Raggioli ima više značenja:
 Raggioli, Firenze
 Raggioli, Perugia